Urban kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Urban
 Danúncia Urban
 Hermann Urban
 Ignatz Urban

Robotskapade auktorsförkortningar